Genschel ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Genschel (1934–2017), deutscher Generalmajor und Politologe
 Helmut Genschel (* 1928), deutscher Historiker
 Mara Genschel (* 1982), deutsche Lyrikerin
 Rudolf Genschel (1891–1972), deutscher Biologe